Grandl ist

 eine andere Schreibweise für Grandel, den Eckzahn des Rotwildes

Grandl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Grandl (* 1954), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Peter Grandl (* 1963), deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur und Werbetexter